Международная олимпиада по астрономии и астрофизике () — ежегодное соревнование по астрономии для школьников. Это одна из международных олимпиад школьников.

Олимпиада была основана после раскола внутри Международной астрономической олимпиады.

Первая олимпиада была проведена в городе Чиангмай (Таиланд) в ноябре 2007 года. Последняя на сегодняшний день проходила в Индии.

История 
Первая олимпиада была проведена в городе Чиангмай (Таиланд) с 30 ноября по 9 декабря 2007 года. Международный Совет, состоявший из руководителей команд, избрал на пятилетний срок президента (Dr. Boonrucksar Soonthornthum, Таиланд) и генерального секретаря (Dr. Chatief Kunjaya, Индонезия).

Вторая олимпиада была проведена в 2008 году, с 19 по 28 августа, в городе Бандунг (Индонезия). В ней приняли участие представители 22 стран.

Третья олимпиада была проведена в 2009 году, с 17 по 27 октября, в Тегеране. Наблюдательный тур проводился в пустыне. Представители 20 стран приняли участие в олимпиаде.

Четвёртая олимпиада была проведена в 2010 году, с 12 по 21 сентября, в Пекине. 114 участников олимпиады прибыли из 23 стран.

Пятая олимпиада была проведена в 2011, с 25 августа по 4 сентября, в польских городах Катовице, Хожув и Краков. Впервые олимпиада проходила в Европе. Представители 26 стран приняли участие в олимпиаде. В Польше Международный Совет избрал нового президента (Dr. Chatief Kunjaya, Индонезия) и генерального секретаря (Dr. Greg Stachowski, Польша). Также были избраны региональные координаторы (Dr. Thaís Mothé Diniz, Бразилия, для Америки и Dr. Aniket Sule, Индия, для Азии).

Шестая олимпиада была проведена в 2012 году, с 4 по 13 августа. Впервые олимпиада проходила в Америке в бразильских городах Рио-де-Жанейро и Васорас. В олимпиаде приняли участие представители 28 стран.

Седьмая олимпиада была проведена в 2013 году, с 27 июля по 4 августа в греческом городе Волос. В олимпиаде приняли участие 39 команд из 35 стран, в том числе впервые присутствовали команды США, Новой Зеландии, Канады, Малайзии, Армении, Республики Македония и Кипра.

Список олимпиад 

Замечание: Страны-хозяева, начиная с 2015 года, были выбраны предварительно на седьмой олимпиаде.

Формат проведения 

Каждый год IOAA проводится в новой стране, которая должна покрыть расходы всех команд (включая проживание, питание, экскурсии, призы, и т. д.). При отсутствии регистрационного взноса участвующие страны должны только покрыть транспортные расходы.

Каждая страна-участница посылает одну команду, состоящую из не более чем 5 школьников (или студентов, которые закончили своё обучение менее чем за год до олимпиады), сопровождаемых 2 руководителями команд, обычно учёными или преподавателями. Кроме того, страна-хозяйка имеет право на участие дополнительной команды.

Состязание 
Отличительной чертой состязаний по астрономии является большое значение знания неба и проведение систематических наблюдений. Поэтому участники должны показывать и теоретические, и практические знания и навыки. Кроме того, очень важно уметь работать в команде.

Состязание на IOAA состоит из четырёх туров:

 Теоретический тур: до 2016 состоял из 15 коротких задач и 2 или 3 длинных задач, которые необходимо решить за 5 часов. С 2016 года тур состоит из 2 длинных, 4 средних и 5 коротких задач, на которые также отводится 5 часов. Этот тур даёт 50 % от итоговой оценки.
 Практический тур: задания по анализу данных, полученных профессиональными астрономами, которые необходимо решить за 4 часа. Этот тур даёт 25 % от итоговой оценки.
 Наблюдательный тур: вопросы, касающиеся наблюдений неба (на реальном небе или в планетарии), распознавание звёзд, созвездий, туманностей, больших кругов, и т. д. Этот тур даёт 25 % от итоговой оценки.
 Командный тур: отдельное состязание, никак не влияющие на индивидуальные результаты участников,, в котором национальные команды получают пакет из теоретических и практических заданий, решение которых требует личных и командных усилий.

Хотя официальный рабочий язык IOAA это английский, задания каждого тура переводятся заранее, руководителями команд каждой страны, на родные языки участников.

Страна-хозяйка должна обеспечить жюри, которое должно подготовить задания и проверить их. Но руководители команд играют важную роль в следующем:

 Жюри представляет вариант заданий и руководители команд обсуждают каждое задание, предлагая изменения и, в некоторых случаях, заменяя задание;
 Затем руководители команд переводят задания на национальный языки, чтобы каждый участник мог использовать задания на своём родном языке;
 Руководители команд получают копии работ участников с оценками, поставленными жюри. Если руководитель команды не согласен с некоторыми оценками, он/она может подать жалобу в апелляционный комитет;

Призы 

Критерии для получения призов следующие:
 золотые медали получают участники с результатом между 100 и 90 %
 серебряные медали получают участники с результатом между 90 и 78 %
 бронзовые медали получают участники с результатом между 78 и 65 %
 похвальные отзывы получают участники с результатом между 65 и 50 %
Замечание: за 100 % берётся среднее арифметическое трёх лучших результатов.
Кроме того, участник с лучшим результатом получает специальный приз абсолютный победитель. Участники с лучшими результатами в каждом туре (теоретический, практический и наблюдательный) также получают специальные призы. Кроме того, каждая страна-хозяйка может предлагать другие специальные призы (в 2009, Иран предложил призы за самое творческое решение, самое лаконичное решение, самый искусный наблюдатель).

Победители

Командное состязание 
На первых двух олимпиадах использовалась система сложения трёх лучших результатов каждой команды для построения официального командного зачёта. От этой системы отказались и с 2010 года проводится командный тур. Результаты этого состязания не добавляются к личным результатам участников. Таблица отражает пять лучших стран-участниц.

Медальный зачёт 
Медальный зачёт по странам показан ниже. Таблица содержит только 10 лучших команд.

Многократные победители 
Следующая таблица представляет многократных (три и более) золотых медалистов IOAA.

Замечание: В скобках указано занятое место. Некоторые страны (например, Индия, Индонезия, Иран) не позволяют своим школьникам участвовать более двух раз, даже когда это возможно. Таким образом, статистика по этим странам не включается в таблицу выше.

См. также 
 Международные олимпиады школьников
 Международная астрономическая олимпиада
 Всероссийская олимпиада школьников по астрономии

Примечания

Ссылки 
 1st IOAA, 2007
 2nd IOAA, 2008
 3rd IOAA, 2009
 4th IOAA, 2010
 5th IOAA, 2011
 News Item about the 5th IOAA, 2011
 6th IOAA, 2012
 7th IOAA, 2013
 10th IOAA, 2016
 11th IOAA, 2017
 12th IOAA, 2018

Астрономия и общество
Предметные олимпиады
Международные олимпиады школьников